Барто́льді () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Фредерік Бартольді (1834—1904) — французький скульптор.
 Мартін Бартольді  (1904–1965) – німецький архівар і письменник.
 Якоб Людвіг Соломон Бартольді (1779—1825) — прусський дипломат.
 Фелікс Мендельсон-Бартольді (; 1809—1847) — німецький композитор, піаніст, диригент, педагог єврейського походження.

Німецькі прізвища